Влади́мир Ри́хтер: Рихтер, Владимир Гвидович (1886—1968) — участник Первой мировой войны, белоэмигрант, нумизмат
 Рихтер, Владимир Николаевич (1880—1932) — деятель партии эсеров, член её Центрального комитета (1917—1918)